Миличевич (, ) — фамилия. Известные носители:

 Миличевич, Даниель (род. 1986) — швейцарский футболист боснийского происхождения, выступающий за бельгийский Гент.
 Миличевич, Ивана (род. 1974) — американская актриса и модель хорватского происхождения.
 Миличевич, Ксения (род. 1942) — французская художница.
 Миличевич, Милан (1831—1908) — сербский писатель, этнограф, историк, географ.
 Миличевич, Огненка — театральный деятель.
 Миличевич, Предраг (1926—2007) — академик, писатель и публицист.
 Миличевич, Томислав (род. 1979) — американский рок-музыкант, гитарист альтернативной рок-группы «30 Seconds to Mars».